Слони́мский — еврейская топонимическая фамилия, от названия города Слоним.

Известные представители:
 Слонимский, Александр Леонидович (1881—1964) — русский писатель и литературовед-пушкинист, сын Л. З. Слонимского.
 Слонимский, Антоний (1895—1976) — польский поэт, драматург, литературный критик, сын С. З. Слонимского, внук З. Я. Слонимского.

 Слонимский, Вениамин Яковлевич (1898—1965) — советский учёный в области тракторостроения, инженер, организатор производства.
 Слонимский, Григорий Львович (1915—2004) — советский учёный-химик, председатель Комиссии по механике и физике полимеров при Президиуме АН СССР.
 Слонимский, Зиновий (Хаим-Зелик) Яковлевич (1810—1904) — литератор-гебраист, математик, изобретатель счётной машины.
 Слонимский, Людвиг (Людвиг-Леонид) Зиновьевич (1850—1918) — русский экономист, юрист и публицист, сын З. Я. Слонимского.
 Слонимский, Михаил Леонидович (1897—1972) — русский советский писатель и мемуарист, сын Л. З. Слонимского.
 Слонимский, Николай Леонидович (Николас Слонимски; 1894—1995) — американский музыковед, лексикограф, композитор, дирижёр и пианист, сын Л. З. Слонимского.
 Слонимский, Пётр (1922—2009) — французский генетик, сын П. В. Слонимского.
 Слонимский, Пётр Вацлав (1893—1944) — польский врач, зоолог, гистолог и эмбриолог, сын С. З. Слонимского.
 Слонимский, Сергей Михайлович (1932—2020) — российский композитор, пианист и музыковед, сын М. Л. Слонимского.
  (1853—1916) — польский врач, афорист, сын З. Я. Слонимского, брат Л. З. Слонимского.
  (1860—1934) — польский филолог, литератор (на идише и польском языках), сын З. Я. Слонимского и С. А. Слонимской.
 Слонимский, Юрий Иосифович (1902—1978) — балетовед, драматург-сценарист, педагог.
 Слонимский, Яков Михайлович (1928—2010) — украинский педагог-новатор, заслуженный учитель УССР, общественный деятель Крыма.

Слонимская 
 Слонимская, Лидия Леонидовна (1900—1965) — прозаик, переводчик, жена А. Л. Слонимского. 
 Слонимская, Сара-Гитл (Саломея) Абрамовна (Sara Słonimska, урождённая Штерн; 1824—1897) — поэтесса, редактор (идиш, иврит), жена З. Я. Слонимского.
 Слонимская, Юлия Леонидовна (в замужестве Сазонова, 1887—1957) — поэтесса, прозаик, историк русской литературы, дочь Л. З. Слонимского.

См. также 
 Слоним
 Слоним (значения)
 Слонимский район
 Слонимское гетто
 Слонимская синагога
 Слоновский